

Geografia 
Italia
 San Prospero – comune in provincia di Modena
 San Prospero – frazione di Cascina (PI)
 San Prospero – frazione di Imola (BO)
 San Prospero Parmense – frazione di Parma

Santi

 San Prospero da Centuripe, martire della Chiesa cattolica;
 San Prospero, martire della Chiesa cattolica;
 San Prospero, monaco e teologo;
 San Prospero, vescovo di Como dal 565 al 568; 
 San Prospero, vescovo di Reggio Emilia;
 San Prospero, vescovo di Tarragona;
 San Prospero, vescovo d'Orléans.

ru:Святой Проспер